Корже́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Корженко Вадим Анатолійович ( 1957) — український художник.
 Корженко Віктор Анатолійович ( 1976) — український музикант, учасник гурту «Танок на майдані Конґо».
 Корженко Дмитро Юрійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корженко Павло Овсійович (1911—?) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.

Українські прізвища